Княжна Мери — персонаж произведения М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», а также название фильмов по этому произведению:
 Княжна Мери (фильм, 1926). 
 Княжна Мери (фильм, 1955) — режиссёра Исидора Анненского.
 Княжна Мери — серия телесериала «Герой нашего времени» 2006 года; режиссёр А.Котт.